Enterprise kan syfta på

 Star Trek: Enterprise – en amerikansk science fictionserie
 Rymdskeppet Enterprise – namnet på flera fiktiva rymdfarkoster
 Enterprise (dator) – en brittisk hemdator
 Enterprise (rymdfärja) – den första rymdfärjan som NASA byggt
 Enterprise (segelbåt) – vinnare av America's Cup 1930
 Enterprise (travhäst) – en amerikansk travhäst tränad av Stefan Melander
 VSS Enterprise – en rymdfarkost
 Enterprise (Liseberg) – en tidigare åkattraktion på Liseberg

Geografi

USA

 Enterprise, Alabama – en stad i den amerikanska delstaten Alabama
 Enterprise, Kansas – en stad i den amerikanska delstaten Kansas
 Enterprise, Oregon – en stad i den amerikanska delstaten Oregon
 Enterprise, West Virginia – ett samhälle i West Virginia, USA

Se även
 USS Enterprise – flera verkliga och fiktiva amerikanska farkoster